A Yellow Streak – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pathé Frères
 A Yellow Streak – film del 1915 diretto da William Nigh
 A Yellow Streak – film del 1927 diretto da Ben F. Wilson